Международный чемпионат по шахматам в Падерборне среди компьютерных программ () — ежегодно проводимое, с 1991 по 2007 годы, соревнование компьютерных шахматных программ. Организатор —  Падерборнский университет (Германия). Первый чемпионат был организован в 1991 году, пятый чемпионат (1995) был одновременно 13-м Чемпионатом мира среди микрокомпьютеров.

Победители

{| class="sortable wikitable"
! # !! Год !! Программа !! Автор
|-
| 1||1991||Zugzwang||Р. Фельдман, П. Мисливец, Х. Маттиас
|-
| 2||1992||Zugzwang||Р. Фельдман, П. Мисливец, Х. Маттиас
|-
| 3||1993||Bobby||Х.-Й. Краас, Г. Шрюфер
|-
| 4||1994||Schach 3.0||М. Энгельбах, Т. Крайтмайр
|-
| 5||1995||MChess-Pro 5.0||М. Хирш
|-
| 6||1997||Zugzwang||Р. Фельдман, П. Мисливец, Х. Маттиас
|-
| 7||1998||Nimzo98||К. Доннингер
|-
| 8||1999||P.ConNerS  ||У. Лоренц
|-
| 9||2000||Shredder||Штефан Майер-Кален
|-
| 10||2001||Shredder||Штефан Майер-Кален
|-
| 11||2002||Shredder||Штефан Майер-Кален
|-
| 12||2003||Fritz||Ф. Морш, М. Файст
|-
| 13||2004||Hydra||К. Доннингер, А. Куре
|-
| 14||2005||Hydra||К. Доннингер, А. Куре
|-
| 15||2005||Rybka||В. Райлих
|-
| 16||2006||Rybka||В. Райлих
|-
| 17||2007||HIARCS||М. Униаке
|}

Примечания 
 CSVN — результаты и турнирные таблицы
 Отчёты ChessBase:  2002, 2003 и 2004
 Отчёты TWIC: 2003, 2006
 Program info from the ICGA
 Официальный сайт

Компьютерные шахматные турниры